Polina est un village de Slovaquie
 Polina est un prénom slave féminin, qui être considéré tantôt comme un dérivé d'Apolline tantôt comme un équivalent de Pauline
 Polina est une bande dessinée de Bastien Vivès, publiée en 2011
 Polina, danser sa vie, film sorti en 2016, adaptation de la bande dessinée
 Anna Polina (1989-), actrice pornographique et mannequin franco-russe
Homonymie de titre